SBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sibiu (Romania)